ArcheAge ( — «Древние времена»; ) — это клиентская фэнтезийная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG) для PC, разработанная корейской компанией XLGames. Действие игры происходит во вселенной ArcheAge — фэнтезийном мире с элементами средневековья, магии и стимпанка, созданном по мотивам книг корейской писательницы Мин-Хи Чон (). Игра локализована компанией Mail.Ru Group.

История создания игры 
26 февраля 2010 года южнокорейская компания XLGames официально анонсировала новую MMORPG ArcheAge, разработка которой началась в 2006 году. Первоначально игра была создана на основе игрового движка CryEngine 2, но в 2011 году, перед третьей фазой закрытого бета-тестирования, была переведена на движок CryEngine 3.

Первый этап закрытого бета-тестирования, в котором участвовало около 200 тестеров, прошёл 22-25 июля 2010 года в Южной Корее. В ходе тестирования были представлены некоторые локации западного континента и элементы PvE.

Второй этап закрытого бета-тестирования, значительно более массовый, происходил на корейском бета-сервере 4-7 ноября 2010 года. Тестированию подверглись стартовые локации людей и эльфов, базовые элементы PvE, строительство кораблей и зданий. В конце тестирования разработчиками впервые были показаны персонажи расы зверолюдей — ферре.

Третий этап закрытого бета-тестирования, в котором участвовали шесть тысяч тестеров, прошёл с 24 мая по 29 мая 2011 г. Кроме ранее известных локаций, были представлены локации расы ферре, новая анимация персонажей, система штрафов за убийства (PK), прошли первые массовые морские и наземные сражения между игроками (PvP).

Четвёртый этап закрытого бета-тестирования (более 5 тыс. тестеров) начался в Южной Корее 8 декабря 2011 года и продлился 95 дней. Был существенно улучшен геймплей ранних уровней и анимация, переделана система умений и крафта, добавлена раса харнийцев, новые средства передвижения (яхты, лодки, маунты, позже: тракторы, таре.), новые виды домов, осадные орудия, а также включена система захвата территорий на части северного континента, возможность плавать под водой в аквалангах, выращивать фермы для водорослей и грабить затонувшие корабли.

Пятый этап закрытого бета-тестирования прошёл в Корее 16-31 августа 2012 года, принять участие в нём смогли также и игроки из Китая, для которых готовится китайская версия игрового клиента.

Открытое бета-тестирование MMORPG ArcheAge началось в Корее 2 января 2013 и продлилось до полуночи 15 января 2013 года.

Релиз. В Корее игра вышла 16 января 2013 года, в 8 часов утра, с формой оплаты P2P. Возможна также пробная игра, бесплатно, в течение 10 часов.

Смена модели. 3 июля 2013 года корейские сервера игры стали бесплатными. Добавлены возможность покупки премиум пака, который дает возможность строить дома, быстрее восстанавливать очки работы и др.

Отзывы и критика 

Игра получила преимущественно высокие оценки авторитетных зарубежных и российских изданий. Впрочем, оценки были поставлены ещё до выхода игры на этап ЗБТ. После старта ОБТ как в России, так и за рубежом, столь восхваляемая игра в считаные недели оказалась на дне списка интересных игр. Обозреватели отмечали, что «у ArcheAge есть еще несколько интересных решений, которые редко можно встретить в MMORPG», а также что игра «сложная, требующая серьезного погружения и кучу свободного времени». Олег Уткин, один из авторов журнала Игромания, похвалил игру за «свободу и размах, доселе невиданные ни в одной другой MMORPG», но отметил, что игра «пытается дистанцироваться от большинства условностей, присущих жанру, хотя получается у неё это не всегда».

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт разработчика (XLGames)
  Официальный сайт игры в Корее
  Официальный сайт игры в Японии 
  Официальный сайт игры в Китае
  Официальный сайт игры в России и странах СНГ
  Официальный сайт классического сервера игры во Франции
  Официальный сайт азиатского сервера в Сингапуре
 Америка и страны ЕС https://www.archeagegame.com/en/play-now/ 
 Информация об игре на gamespot.com

Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
MMORPG по алфавиту
Компьютерные игры 2013 года
Игры для Windows
MMORPG в жанре фэнтези